Henttala ist der Familienname folgender Personen:
 Joonas Henttala (* 1991), finnischer Radrennfahrer
 Lotta Henttala (* 1989), finnische Radrennfahrerin